

Населені пункти та їхні частини
 Паженчев — гміна в Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Паженчев — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Паженчев — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Паженчев — осада в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства

Примітки